Ge Fei ist der Name folgender Personen:

* Ge Fei (Schriftsteller) (* 1964), chinesischer Schriftsteller
 Ge Fei (Badminton) (* 1975), chinesische Badmintonspielerin